Huracán (mitologia) — deus do furacão na mitologia maia
Huracán (telenovela) — telenovela mexicana produzida pela Televisa em 1997

Clubes de futebol 
Club Atlético Huracán — de Buenos Aires, Argentina

Montevidéu, Uruguai 
Club Social y Deportivo Huracán Buceo
Huracán Football Club

Ver também 
Ciclone tropical — ou furação; huracán em espanhol